Упорная — станица в Лабинском районе Краснодарского края. Административный центр Упорненского сельского поселения.

Станица расположена на левом берегу реки Чамлык, в 37 км к юго-востоку от города Лабинск.в станице расположенна база отдыха с термальной водой.

История 
Станица Упорная основана в 1857 году (по другим данным — в начале 1940-х), на месте бывшего черкесского аула Чицико ( — «долина козлят») с целью укрепления завоёванных позиций в ходе Кавказской войны.

В 1939 — 1953 годах являлся административным центром Упорненского района.

Население  

 Национальный состав
Бо́льшая часть населения станицы — русские (90,4 %), проживают также украинцы (3,1 %), армяне (2,0 %) и др.

Улицы 

 ул. Базарная,
 ул. Большевистская,
 ул. Бригада.
 ул. Советская.
 ул. Международная.
 ул. Почтовая.
 ул. Ленина.
 ул. Ключевая.
 ул. Тихая.
 ул. Краснопутиловская
 ул. Первомайская.
 ул. Калинина
 ул. Революционная
 ул. Лермонтова
 ул. Пролетарская
 ул. Набережная

Люди, связанные со станицей 
 Донцов Максим Иванович (1914 — 1985) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Коркоценко Дмитрий Игнатьевич (1922 — 1990) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Кутинов Иван Абрамович (1909—1981) — Герой Советского Союза

Примечания 

Населённые пункты Лабинского района